Plüss ist ein Schweizer Familienname. Er geht auf französische Hugenotten mit dem Namen Pluss zurück, die um 1550 vor religiöser Verfolgung in die Region Zofingen im Aargau flüchteten.

Er ist der Name folgender Personen:

 Benjamin Plüss (* 1979), Schweizer Eishockeyspieler
 Christian Plüss (* 1962), Schweizer Manager
 David Plüss (* 1957), Schweizer Musiker und Musikproduzent
 David Plüss (Theologe) (* 1964), Schweizer Theologe und Hochschullehrer
 Elisa Plüss (* 1989), Schweizer Schauspielerin
 Elvira Plüss (* 1953), Schweizer Schauspielerin
 Hans Theodor Plüss (1845–1919), deutscher Altphilologe
 Johann Plüss (1788–1864), Schweizer Politiker und Richter
 Jürg Plüss (* 1972), Schweizer Schauspieler
 Kathrin Plüss (* 1954), Schweizer Filmeditorin
 Margaretha Schwab-Plüss (1881–1967), Schweizer Schriftstellerin
 Martin Plüss (* 1977), Schweizer Eishockeyspieler
 Urs Plüss (* 1970), Schweizer Politiker (EVP)
 Walter Plüss († 2009), Schweizer Fernsehmoderator und -redaktor

Einzelnachweise 

Familienname